La famille Ablaÿ est une famille belge qui compta de nombreux officiers.

Histoire 
Installée à Tournai au début du  par l'intermédiaire de Pol Ablaÿ, officier dans les armées d'Henri VIII d'Angleterre et originaire de Grande-Bretagne. Son fils, Paul Ablay, admis dans la bourgeoisie de Tournai, y épouse  Cocquiel et devient propriétaire des fiefs de Wambecque et de Winghe (Dottignies).

Durant le , une branche s'établit à Bruxelles et une autre à Rome.

Ayant pour armes primitives de sable à trois têtes et cols de destriers d'argent, elle reprend celles des Hellemmes, de contre-vair, à la cotice de gueules, après le mariage de David Ablay avec Catherine de Hellemes au début du .

Au , la famille s'installe à Mons.

Personnalités de cette famille 
 Théodore Ablay, bachelier en théologie, maître ès arts, curé de Sainte-Marguerite de Tournai. Il institue les pauvres ménages de Tournai comme héritiers de tous ses biens en 1595 (cette fondation existait toujours au )
 Louis Joseph Ablay (1739-1797), avocat-pensionnaire de la ville de Mons, administrateur provisoire de la ville libre de Mons
 Guillaume-Charles-François Ablay (1763-1821), capitaine quartier-maître au régiment des carabiniers et commissaire des guerres
 André Nicolas Ablay (1765-1831), prêtre catholique, théologien.
 Omer Ablay (1801-1886), lieutenant-général au service du Royaume uni des Pays-Bas puis du Royaume de Belgique, aide de camp des rois Léopold I et Léopold II de Belgique
 Jules Ablay (1803-1875), lieutenant-général, gouverneur militaire de la Province du Luxembourg et de la Province de Hainaut
 Narcisse Ablay de Perceval (1806-1879), lieutenant-général, gouverneur militaire de la Province de Flandre-Occidentale
 Frédéric Alphonse Ablay (1816-1863), capitaine-commandant du génie à Anvers, auteur militaire.
 Marie-Thérèse Ablay (1844-1923), épouse de Frédéric Faber, condamnée à mort en 1895 dans le cadre de l'affaire Joniaux pour le triple empoisonnement de sa sœur Léonie Ablay, de son frère Alfred Ablay et d'un oncle par alliance, Jacques Van de Kerkhove.
 Inès Ablay (1845-1925), artiste-peintre (portraits, natures mortes, miniatures sur porcelaine, etc.), épouse Huvier du Mée dont le petit-fils est le général Jacques-Philippe Dehollain
 Charles Ablay (1851-1918), colonel de cavalerie
 Paul Ablay (1858-1937), colonel de cavalerie

Principales alliances 
La famille Ablaÿ est notamment alliée aux familles Cocquiel, Robert, Bulteau (Bulteel), Frayère, de Regnaucourt, de Hellemmes, de Thuin, d'Olabaratz, Gantois, de Meester de Betzenbroeck, van Eyll, de Ryckman de Betz, de Perceval, Whettnall, du Tour, de Lossy, de Gerlache de Waillimont, Coppieters 't Wallant, Huvier du Mée, Dehollain, Poswick, Faber, etc.

Sources 
 Jean Jacques Gailliard, Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse, Imprimerie de EDW. Gailliard, Bruges.
 Paul-Armand du Chastel de la Howarderie, Notices Généalogiques Tournaisiennes, Tournai 1881.
 Charles van Renynghe de Voxvrie, Histoire professionnelle et sociale de la Famille Coppieters, 1550-1965, Tablettes des Flandres, Bruges, 1966.
 François-Joseph Bozière, Armorial de Tournai et du Tournaisis: texte et dessins, 1859
 A. Scheler, Annuaire statistique et historique belge, Auguste Schnée Éditeur, Bruxelles et Leipzig 1860.
 Ernest Mathieu, Biographies du Hainaut, tome I, 1903
Charles Rousselle, Biographie montoise du XIXe siècle 1800-1899, Mons : Le Hainaut, 1900
 Revue tournaisienne: histoire, archéologie, art, folklore, Volumes 5 à 6, Casterman, 1909
Ferdinand Van den Bemden, Renseignements généalogiques sur les familles de Tournai et du Tournesis extraits des archives de la ville de Tournai. Volume 4
Ferdinand Van den Bemden, Fragments généalogiques tournaisiens

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Affaire Joniaux
 Château Ter Lucht
 Chapelle Onze-Lieve-Vrouw van 't Boompje
 Hôtel van Zuylen
 Chartreuse du Mont-Saint-Jean-Baptiste de Zelem

Famille belge